Le Grand Prix moto de Catalogne 2020 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la huitième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto de Catalogne se déroule du 25 au  sur le Circuit de Barcelone-Catalogne à Barcelone. Il devait initialement se tenir le 7 juin mais a été déplacé en raison de la pandémie de Covid-19.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes et références 

2020
Sport en Espagne en 2020
Sport en septembre 2020
Catalogne